Волт Закалюжний — канадський футболіст українського походження, півзахисник.
 Закалюжний Євген Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища